Samkowoi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wiktorowitsch Samkowoi (* 1987), russischer Boxer
 Wladimir Iwanowitsch Samkowoi (* 1928), sowjetischer Politologe